Мики Лерой Гилли (; 9 марта 1936, Натчез, Миссисипи — 7 мая 2022, Брэнсон, Миссури) — американский кантри-музыкант, певец, композитор и пианист. По данным журнала People, Мики Гилли являлся одним из популярных музыкантов США, который имел на своём счету 17 хитов № 1 в Hot Country Songs. Имел 1 звезду на Голливудской «Аллее Славы».

Биография 
Мики Лерой Гилли родился в семье Артура Фильмора Гилли и Ирэн (Льюис) Гилли в Натчезе, Миссисипи, в округе Адамс. Много лет он жил со своими кузенами - Джерри Ли Льюисом, который был рок-н-ролл-звездой, и будущим евангелистом Ассамблей Бога Джимми Сваггертом. Гилли пробовал научиться играть на пианино в раннем возрасте, но он не смог играть также искусно, как Джерри Льюис. Покинув Луизиану, где он жил вместе с кузенами, Мики переехал в Хьюстон, где учился петь; вскоре он полюбил кантри и поп-баллады и начал играть в клубах Техаса.
Первые записи на независимых лейблах Техаса не были успешными и он продолжил выступать в клубах, где публика успела полюбить молодого музыканта. Гилли также играл сессионщиком в коллективе Big Easy, позднее зарекомендовав себя в качестве звезды, он записал свою первую песню «Call Me Shortly», которая стала первым хитом музыканта.
В 1964 году он выпустил дебютный альбом Lonely Wine, а в 1968 году подписал контракт с лейблом Louisisana’s Paula и издал «Now I Can Live Again». Второй альбом назывался Down the Line и был издан в 1967 году, за год до записи был выпущен «Now I Can Live Again».

В 1970 году Мики познакомился с миллионером Шервудом Краером, который помог Гилли устроиться в клуб «Pasadena». Очень скоро клуб завоевал славу "величайшего мирового пристанища хонки-тонка".
До этого Гилли писал песни для Dot Records и проживал в Луизиане и Миссисипи.
В 1974 году перезаписал хит Пэтси Клайн «She Called Me Baby (All Night Long)» и исполнил песню Джорджа Моргана «Room Full of Roses»; все эти композиции записывались на собственном лейбле музыканта — Astro Records. Композиция быстро стала хитом № 1 в США в чарте Country Songs, кроме того она попала в Billboard Hot 100 на место № 50. Вторым хитом певца стала композиция «I Overlooked an Orchid», за которой последовал выпуск нескольких успешных композиций, таких как: «City Lights», «Window Up Above», «Bring It on Home to Me», выбранные музыкантом в качестве кавер-версий, «Don’t The Girls All Get Prettier at Closing Time», «She’s Pulling Me Back Again», сочиненные Мики Гилли. Все они заняли места № 1 в хит-параде Country Songs.

В 1976 году Гилли выиграл ACM Awards в номинациях: «Певец года», «Лучший мужской вокалист», «Сингл года» за композицию «Bring It on Home to Me», и «Альбом года» — Gilley’s Smoking.
В 1978 году компания Epic Records выкупила лейбл Playboy Records, который до своего закрытия выпускал следующие альбомы Мики Гилли: Room Full of Roses, City Lights, Overnight Sensation и многие другие пластинки музыканта. В том же году он выступил на шоу Pop Goes Country вместе со своим кузеном Джерри Ли Льюисом.

Певец стал более известен благодаря появлению в фильме «Городской ковбой», кроме того «Stand By Me» прозвучала в саундтреке к этому фильму. Вместе с Гилли также снимались Барри Корбин, Чарли Дэниелс, Джеймс Гаммон, Скотт Гленн, Джерри Холл, известная певица Бонни Райт и другие. Режиссёром фильма стал Джеймс Бриджс. В том же году записанная кавер-версия песни «Stand By Me», которую первоначально исполнял Бен Кинг заняла место № 22 в Billboard Hot 100 и попала на позицию 3 в чарте Adult Contemporary; кроме того Гилли издал сингл «That’s All Matters», а следом за ним вышел «A Headache Tomorrow (Or a Headache Tonight)», которые стали хитами № 1 в чарте Country Songs.

В 1980-х Гилли упростил свой стиль, который первоначально назывался «классическим кантри» и взял курс на поп-музыку.
В 1981 и 1982 хитами становились: «Lonely Nights», «Put Your Dreams Away», «Fool for Your Love». В начале 80-х были изданы два альбома Гилли — Encore и 16 Biggest Hits, которые получили золотой статус в США от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

В 1983 году Гилли записал дуэтную композицию «Paradise Tonight» вместе с Чарли Макклейном; после успеха этой песни, Гилли и Макклейн выпустили совместный альбом It Takes Believers. В 1983 он снялся в фильме Off the Wall. Успех продолжал сопутствовать музыканту, а многие его композиции незамедлительно становились хитами, но в 1986 году его популярность пошла на спад. У него также начались финансовые проблемы, а его Gilley’s Club пришлось закрыть.

Дискография

Студийные альбомы 
 Lonely Wine (1964)
 Down the Line (1967)
 Room Full of Roses (1974)
 City Lights (1975)
 Movin' On (1975)
 Overnight Sensation (1975)
 Smokin’ (1976)
 First Class (1977)
 Flyin' High (1978)
 The Songs We Made Love To 49 (1979)
 Mickey Gilley (1979)
 That’s All That Matters to Me (1980)
 Encore (1980)
 You Don’t Know Me (1981)
 Christmas at Gilley’s (1981)
 Put Your Dreams Away (1982)
 Fool for Your Love (1983)
 You Really Got a Hold on Me (1983)
 It Takes Believers (совместно с Чарли Макклейном) (1984)
 Too Good to Stop Now (1984)
 Live at Gilley’s (1985)
 I Feel Good About Loving You (1985)
 One and Only (1986)
 Back to the Basics (1987)
 Chasin' Rainbows (1989)
 I Saw the Light (1996)

Сборники 
 At His Best (1974)
 Greatest Hits (1976)
 Greatest Hits 2 (1978)
 At His Best 2 (1978)
 Suburban Cowboy (1982)
 All My Best (1982)
 Biggest Hits (1982)
 Ten Years of Hits (1984)

 Совместные синглы 
 «Paradise Tonight» (совместно с Чарли Маккейном) (1983)
 «Candy Man» (совместно с Чарли Маккейном) (1984)
 «The Right Stuff» (совместно с Чарли Маккейном) (1984)
 «It Ain’t Gonna Worry My Mind» (совместно с Рэй Чарльзом) (1985)

 Синглы 
 «Now I Can Live Again» (1964)
 «Room Full of Roses» (1974)
 «I Overlooked an Orchid» (1974)
 «City Lights» (1974)
 «Window Up Above» (1975)
 «Bouquet of Roses» (1975)
 «Roll You Like a Wheel»(совместно с Барби Бентон) (1975)
 «Overnight Sensation» (1975)
 «Don’t the Girls All Get Prettier at Closing Time» (1976)
 «Bring It On Home to Me» (1976)
 «Lawdy Miss Clawdy» (1976)
 «She’s Pulling Me Back Again» (1977)
 «Honky Tonk Memories» (1977)
 «Chains of Love» (1977)
 «The Power of Positive Drinkin'» (1978)
 «Here Comes the Hurt Again» (1978)
 «The Song We Made Love To» (1978)
 «Just Long Enough to Say Goodbye» (1979)
 «My Silver Lining» (1979)
 «A Little Gettin' Used To» (1979)
 «True Love Ways» (1980)
 "Stand by Me " (1980)
 «That’s All That Matters» (1980)
 «A Headache Tomorrow (Or a Heartache Tonight)» (1981)
 "You Don’t Know Me " (1981)
 «Lonely Nights» (1981)
 «Tears of the Lonely» (1982)
 «Put Your Dreams Away» (1982)
 "Talk to Me " (1982)
 "Fool for Your Love " (1983)
 «Your Love Shines Through» (1983)
 «You’ve Really Got a Hold on Me» (1984)
 «Too Good to Stop Now» (1984)
 «I’m the One Mama Warned You About» (1985)
 «You’ve Got Something on Your Mind» (1985)
 «Your Memory Ain’t What It Used to Be» (1985)
 «Doo-Wah Days» (1986)
 «Full Grown Fool» (1987)
 «I’m Your Puppet» (1988)
 «She Reminded Me of You» (1988)
 «You’ve Still Got a Way with My Heart» (1989)
 «There I’ve Said It Again» (1989)

 Примечания 

 Ссылки 
 [countrymusic.about.com/library/bl16biggesthitsmickeygilleyrev.htm Обзор альбома 16 Biggest Hits] на сайте About.com
 Дискография Мики Гилли на Discogs
 Биография и фильмография музыканта на Internet Movie Database

Исполнители Epic Records
Кантри-музыканты США
Исполнители Charly Records